Topologischer Index steht für:

 in der Chemie für einen numerischen Wert, der sich aus der Struktur eines Moleküls ergibt, siehe Topologischer Deskriptor 
 in der Mathematik für eine topologische Invariante eines Differentialoperators, siehe Atiyah-Singer-Indexsatz